Ла Платеада има више значења:

 Ла Платеада (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Платеада (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Платеада (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Платеада (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику